Tiempo compartido es:

 Tiempo compartido (informática), sistema de trabajo de un ordenador gracias al cual se atienden peticiones de diferentes procesos de forma aparentemente simultánea.
 Tiempo compartido (multipropiedad), sistema de propiedad vacacional.
 Tiempo Compartido (revista), revista de la Escuela de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica.